La saison 2013-2014 du championnat de France de basket-ball de Nationale 1 est la  du championnat de France de basket-ball de Nationale masculine 1. La NM1 est le troisième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball. Dix-huit clubs participent à la compétition, plus haut niveau amateur de basket-ball de l'hexagone, sous la direction de la FFBB.

À la fin de la saison, l'équipe terminant première est directement promue en Pro B, celle se classant deuxième est directement qualifiée pour le Final Four qui a lieu dans sa salle alors que les équipes classées de la  à la  s'affrontent en quarts de finale pour accéder à ce Final Four (Demi-finales et Finale se déroulant sur deux jours) pour obtenir le deuxième billet pour l'étage supérieur.

Les équipes classées de la  à  de Nationale 1 à l’issue de la saison régulière du championnat sont reléguées en Nationale 2, voire l'équipe classée  en cas de position de relégable du Centre fédéral qui est exempt de tout changement de division. La saison précédente, seuls les deux derniers du classement de la saison régulière ont été relégués en raison de la mise en liquidation judiciaire du Liévin Basket 62 et du dépôt de bilan du Saint-Étienne métropole basket.

À l'issue de la saison 2012-2013, le Basket Club d'Orchies, champion de NM1, et le Basket Club Souffelweyersheim, vainqueur du Final Four, accèdent au championnat de Pro B. À l'inverse, Vendée Challans Basket et l'Union Rennes Basket sont relégués en Nationale 2.

Ces quatre équipes sont remplacées par les vainqueurs des Play-Off du championnat de Nationale 2 de la saison précédente (Montbrison, Saint-Brieuc, Cergy et Tarbes Lourdes) ainsi que par les deux clubs classés  et  de Pro B que sont l'Étoile de Charleville-Mézières et les JSA Bordeaux.

Au terme de la saison régulière, l'AS Monaco est titré « Champion de France 2014 de NM1 » et est accompagné de l'Angers BC, vainqueur du Final Four, dans son accession en Pro B ainsi que de l'Étoile de Charleville-Mézières finaliste du Final Four et invité en Pro B.
Le club de Chartres, relégable, est finalement repêché à la suite de l'union entre Sorgues et Avignon.

Clubs participants

La saison régulière

Classement de la saison régulière 

|

|}

Note : L'équipe qui termine premier à l'issue de la saison régulière est sacrée Championne de France de Nationale 1 et est directement promue en Pro B. Les équipes qui terminent de la  à la  disputent un quart de finale en 3 matchs gagnants qui le qualifieront pour le Final Four qui se déroule chez le  de la saison régulière. Le vainqueur du Final Four est promu, en compagnie du premier, en Pro B. Les quatre derniers (sauf le Centre fédéral) sont relégués en Nationale 2.

Matches de la saison régulière 

 
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Équipe leader journée par journée

Évolution du classement

Play-offs 
Les quarts de finale sont disputés au meilleur de trois matchs par les équipes classées de 3 à 7 au terme de la saison régulière. La rencontre « aller » se dispute dans la salle de l'équipe la moins bien classée alors que la rencontre « retour » ainsi que la belle éventuelle se disputent chez le mieux classé. En 2014, les rencontres ont eu lieu les 16, 17, 23 et 25 mai.

Les trois équipes victorieuses des quarts de finale sont qualifiées pour le Final Four qui se déroule dans la salle du deuxième mieux classé de la saison régulière, lui-même qualifié de facto pour les demi-finales. Pour la saison 2013-2014, le Final Four de NM1 se déroule à la salle Jean Bouin d'Angers les 31 mai et  juin 2014.

Le vainqueur du tournoi obtient sa qualification pour la Pro B.

Note: les 1/4 de finale se disputent en deux rencontres victorieuses avec :
 le match aller dans la salle de l'équipe la mieux classée en saison régulière
 le match retour dans la salle de l'équipe la moins bien classée en saison régulière
 le cas échéant, le match d'appui chez le mieux classé

Récompenses individuelles

Champion de France de NM1 

4. Derrick Obasohan, 5. Miguel Buval, 6. Jason Jones (basket-ball), 7. Diego Vebobe, 8. Lambert Diacono, 9. Dušan Kecman , 10. Michael Mokongo, 11. Benjamin John, 12. Milutin Aleksić, 13. Olivier Bardet, 14. Jonathan Tornato, 15. Anthony Christophe - Entraîneur : Savo Vučević

MVP (meilleur joueur du championnat) 
 MVP de NM1 :  Richie Gordon (Angers BC 49)

Meilleur jeune 
 Meilleur joueur né en 1991 et avant :  Maxime Choplin (Cognac)

Meilleurs joueurs de NM1 par poste 
 Meneur :  Michael Mokongo (AS Monaco)
 Arrière :  Derrick Obasohan (AS Monaco)
 Ailier :  Monyea Pratt (Étoile Charleville-Mézières)
 Ailier fort :  Jean-Stéphane Rinna (Saint-Chamond)
 Intérieur :  Richie Gordon (Angers BC 49)

MVPs par journée et par mois de la saison régulière 

 MVPs du mois

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe de France 2013-2014
 Saison 2013-2014 de Pro A
 Saison 2013-2014 de Pro B
 Saison 2013-2014 de Nationale masculine 2
 Saison 2013-2014 de LFB (féminin)

Liens externes 
 Site officiel de la FFBB

Championnat de France de basket-ball NM1
Basket-ball M3
France M3
Championnat M3